

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (16761) Hertz est un astéroïde de la ceinture principale.

Physique 
 Le hertz, de symbole Hz, est une unité de mesure des fréquences, ainsi nommée en l'honneur du physicien allemand Heinrich Hertz.

Culture et société

Entreprises 
 Hertz est une société de location de véhicules.
 Hertz est une marque italienne spécialisé dans la sonorisation automobile.

Littérature et bande dessinée 
 Hertz est une série de bande dessinée.
 Le prix Henri-Hertz est un prix littéraire instauré en 1986 par la veuve de Henri Hertz.

Télécommunications 
 Le satellite Heinrich Hertz est un satellite de télécommunications allemand.
 La tour Heinrich-Hertz est une tour de télécommunications située dans le centre de Hambourg en Allemagne.

Patronyme 

 Aleksander Hertz (1879-1928), réalisateur, producteur et scénariste polonais ;
 Federico Rodriguez Hertz (né en 1973), mathématicien uruguayen ;
 Gustav Hertz (1887–1975), neveu de Heinrich Hertz, physicien allemand et Prix Nobel ;
 Heinrich Hertz (1857-1894), ingénieur et physicien allemand ;
 Henri Hertz (1875-1966), journaliste et écrivain français ;
 Henriette Hertz (1846-1913), mécène et collectionneuse d'art allemande ;
 Henrik Hertz (1797-1870), poète et dramaturge danois ;
 Jana Rodriguez Hertz (1970-), mathématicienne argentine et uruguayenne ;
 Joseph Hertz (1872-1946), Grand-rabbin du Royaume-Uni de 1913 à 1946 ;
 Robert Hertz (1881-1915), anthropologue français.
 Wilhelm Ludwig Hertz (1822-1901), éditeur prussien.